

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie puis de la  de cavalerie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Allemagne fédérale

Espagne

République d'Espagne

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Syrie 
  blindée de la  blindée

Union soviétique